João de Brito Lima (Bahia, 1671 — 1747) foi um poeta brasileiro.

Poeta fundador da "Academia Brasileira dos esquecidos" primeira academia de literatura permitida no Brasil pelo Conde de Sabugosa, vice-rei do Brasil na época.  A academia estudava a história do Brasil em quatro partes: natural, militar, eclesiasticística e politica.

Obras
Cesaria

Bibliografia 
MOISÉS, Massaud, "História da literatura brasileira" em 2 Vol. de 2001, citado na página 214 (vol.1).
SILVA, João Manuel Pereira, "Os varões illustres do Brazil durante os tempos coloniáes" de 1858, citado na página 318.

Poetas da Bahia